Червонец огненный, или многоглазка огненная () — дневная бабочка из семейства голубянок.

Распространение 
Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Корея, Северный Китай, Монголия, Казахстан, Передняя Азия.

Описание 
Длина переднего крыла у самцов 14—20 мм, а у самок 14—19 мм. Верхняя сторона крыльев оранжевая. На нижней стороне крылья с чёрными точками на оранжевом фоне. Характерен сильно выраженный половой диморфизм (самки светлее).

Гусеницы питаются на гречишных растениях (щавель). Встречаются на лугах. Зеленоватые гусеницы покрыты короткими волосками белого цвета.

Систематика 
Иногда червонец огненный рассматривается в составе рода Heodes (синоним или подрод в составе рода Lycaena). Подвиды:
 Lycaena virgaureae armeniaca (A. Bang-Haas, 1906)
 Lycaena virgaureae lena (Kurenzov, 1970) — Якутия.
 Lycaena virgaureae miegii Vogel, 1857. — Северная и центральная Испания на высотах от 600 до 1600 метров.
 Lycaena virgaureae montanus Meyer-Dür, 1851. — Альпы (Франция, Швейцария, Италия, Германия, Австрия) на высотах от 1700 до 2000 метров.
 Lycaena virgaureae sublpinus Vogel, 1857
 Lycaena virgaureae virgaureae
 Lycaena virgaureae virgaureola — Дальний Восток, Китай, Корея, Монголия.

В нумизматике 
Червонец огненный изображён на памятной монете острова Ниуэ новозеландском долларе 2010 года выпуска.

Примечания

Галерея

Ссылки 
 Lycaena virgaureae 
 Червонец непарный Lycaena dispar (Haworth, 1803)
 www.eurobutterflies.com
 Moths and Butterflies of Europe and North Africa
 www.lepiforum.de: Fotos und Taxonomie
 www.schmetterling-raupe.de
 www.insektenbox.de
 Mario Meier — Europäische Schmetterlinge

Голубянки
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии